Sternberg kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Torzym (kommunhuvudort), Lubusz vojvodskap, Powiat sulęciński,

Tjeckien 

 Šternberk (ort), Olomouc, Okres Olomouc,

Tyskland 

 Sternberg, kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Sternberg (Schwäbische Alb) – berg i Baden-Württemberg, Tübingen Region, 

Robotskapade Polenförgreningar